Herøy (Møre og Romsdal), een gemeente in de Noorse provincie Møre og Romsdal
Herøy (Nordland), een gemeente in de Noorse provincie Nordland